La temporada de 1953 del Campionat del món de motociclisme fou la 5a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions esportives del 1953